Coloma – città statunitense della California
Coloma – città statunitense del Michigan
Coloma – città statunitense del Wisconsin
Coloma – gruppo musicale tedesco